Marjan Manfreda, slovenski hokejist, * 23. november 1983, Bled.

Manfreda je začel kariero pri klubu HK Sportina Bled, krajši čas igral za HK Slavijo in HC Bolzano, večino kariere pa igra za HK Jesenice, s katerimi je v sezonah 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2009/10 in 2010/11 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. Od sezone 2012/13 je član kluba HC Cergy-Pontoise v  francoski tretji ligi.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 2008 v elitni diviziji.

Pregled kariere

|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 99/00
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 00
|
| 4
| 0
| 3
| 3
| +4
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 12
| 0
| 4
| 4
| -17
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 17
| 10
| 7
| 17
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 01
|
| 4
| 2
| 2
| 4
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D2
| 01
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 6
| 1
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=3|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 5
| 2
| 7
| -3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 14
| 8
| 9
| 17
|
| 10
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 26
| 7
| 9
| 16
|
| 10
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 3
| 0
| 3
|
| 35
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 25
| 2
| 4
| 6
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 20
| 4
| 5
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=3|Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 23
| 10
| 3
| 13
|
| 6
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| +1
| 4
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 22
| 6
| 5
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=3|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 18
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 6
| 5
| 7
| 12
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 15
| 6
| 5
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska 2. liga
| 06/07
|
| 11
| 6
| 6
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 30
| 1
| 4
| 5
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 17
| 19
| 18
| 37
|
| 2
|
| 6
| 4
| 1
| 5
|
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 1
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 53
| 3
| 11
| 14
| +3
| 14
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 51
| 6
| 9
| 15
|
| 20
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 43
| 2
| 7
| 9
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 5
| 1
| 6
|
| 0
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 43
| 6
| 4
| 10
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 542
| bgcolor="#7FFF00" | 127
| bgcolor="#7FFF00" | 130
| bgcolor="#7FFF00" | 257
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 248
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 40
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HC Bolzano
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Hokejisti HC Cergy-Pontoise
Blejski športniki
Manfreda, Marjan